Тијера и Либертад има више значења:

 Тијера и Либертад (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Тијера и Либертад (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера и Либертад (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера и Либертад (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тијера и Либертад (Сан Андрес Заутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера и Либертад (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тијера и Либертад (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тијера и Либертад (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тијера и Либертад (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Тијера и Либертад (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Тијера и Либертад (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тијера и Либертад (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера и Либертад (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера и Либертад (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера и Либертад (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера и Либертад (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера и Либертад, Ел Енсино (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Тијера и Либертад, Ла Марома (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Тијера и Либертад, Сан Блас (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику